Pentyl kan syfta på:

Pentyl (kemisk grupp) – en kemisk grupp inom organisk kemi
Pentyl (sprängämne) – ett högnitrerat sprängämne